Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti mer känt som El Monumental är en arena i Buenos Aires, närmare bestämt i stadsdelen Belgrano, men intill gränsen mot stadsdelen Nuñez dit man populärt lokaliserar den.

Stadion är hemmaarena för River Plate i fotboll, och namnet kommer från klubbens tidigare president Antonio Vespucio Liberti.

Referenser

Noter

Webbkällor 
 Historia del Estadio - Sitio Oficial River Plate

Sportanläggningar i Argentina
Sport i Buenos Aires
Sportanläggningar invigda 1938